Серге́й Ви́кторович Я́ров (20 июля 1959 — 14 сентября 2015, Санкт-Петербург, Россия) — российский историк, автор книг по истории России XX века, специалист по истории блокады Ленинграда. Доктор исторических наук (1999), профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и РГПУ им. А. И. Герцена. Ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН. Член Экспертного совета ВАК РФ по истории (2013—2015). Лауреат Анциферовской премии (2012) и премии «Просветитель» (2014).

Биография 
Родился 20 июля 1959 года. В 1984 г. окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова. 

1985—1988 гг. — аспирант ЛОИИ АН СССР. С 1988 г. был сотрудником ЛОИИ АН СССР (сейчас Санкт-Петербургский институт истории РАН). Преподавал в Европейском университете в Санкт-Петербурге с 1998 года. 

Умер 14 сентября 2015 г. в Санкт-Петербурге.

Научная деятельность 
В 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Формирование политических представлений рабочих в 1921—1923 гг. по материалам Петрограда». 

В 1999 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Политическое сознание рабочих Петрограда в 1917—1923 гг.». 

Являлся известным специалистом по истории блокады Ленинграда.

Сфера научных интересов:
 история блокады Ленинграда,
 историческая психология.

Основные работы 
 Яров С. В. Источники для изучения психологии российского общества XX века : пособие к лекционному курсу / Яров С. В.; Европ. ун-т в Санкт-Петербурге. — СПб.: Европейский дом, 2003. — 197 с.
 Яров С. В. Системы аргументации в советской пропаганде 1917—1920-х гг.: формирование образа власти // Документальное наследие Новгорода и Новгородской земли. — Великий Новгород, 2004.
 Яров С. В. «Человек сомневающийся»: психология и практика сопротивления // Кросс Б. Е. Мыслить небезопасно (из дневников 1944—2004 гг.). — СПб., 2005.
 Яров С. В. Предпосылки конформизма: «большевизация» языка в 1917—1920-е гг. // Нестор. Исторический альманах. — 2005. — № 3.
 Яров С. В. «Политическое воспитание» как средство формирования нового человека: система комсомольского просвещения в 1921—1924 гг. // Нестор. — 2005. — № 7.
 Яров С. В. Конформизм в Советской России: Петроград в 1917—1920-х годов. — СПб.: Европейский дом, 2006.
 Яров С. В. Интеллигенция и власть в Петрограде 1917—1925 гг.: конформистские стратегии и язык сотрудничества // НЛО. — 2006. — № 78.
 Яров С. В. Источники для изучения общественных настроений и культуры России XX в. — СПб., 2009. — 428 с.
 Яров С. В. Этические нормы в Ленинграде в 1941—1942 гг.: симптомы распада. // Вестник Ленинградского гос. университета им. А. С. Пушкина. — 2009. — № 1.
 Яров С. В. Ленинградцы в 1941—1942 гг.: этика милосердия. // Вестник Ленинградского гос. университета им. А. С. Пушкина. — 2009. — № 3.
 Яров С. В. Ленинградцы в 1941—1942 гг.: формы выживания. // Нестор. — 2009. — № 13.
 Яров С. В. От возрождения к оттепели. Новгородская земля 1940—1950-х гг. в документах Государственного архива Новгородской области. // Новгородская земля в эпоху социальных потрясений. Сборник документов. 1946—1956. — СПб., 2009.
 Яров С. В. «Пишите сиротам». Ленинградская семья в 1941—1942 гг.: сострадание, утешение, любовь. // Битва за Ленинград. Дискуссионные проблемы — СПб., 2009.
 Яров С. В. Проблемы использования источников для изучения этики ленинградцев в 1941—1942 гг. // Народ и армия в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Материалы Всероссийской научно-теоретической конференции 27 мая 2009 г. — М., 2009.
 Яров С. В. Советы: органы республики или инструменты контроля над республикой. // Что такое республиканская традиция. — СПб., 2009.
 
 Яров С. В. Повседневная жизнь блокадного Ленинграда. — : Молодая гвардия, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-235-03763-2.
 Яров С. В. Россия (1917-2000). Книга для всех, интересующихся отечественной историей. — : Центрполиграф, 2014. — 544 с. — ISBN 978-5-227-04807-3.

Награды 

 Лауреат Анциферовской премии (2012) — за книгу Блокадная этика: Представления о морали в Ленинграде 1941—1942 гг.
 Лауреат премии «Просветитель» (2014, в номинации «Гуманитарные науки») — за книгу Повседневная жизнь блокадного Ленинграда

Примечания

Литература 
 Фельдман М. А. Восхождение историка: С. В. Яров и изучение промышленных рабочих России // Российская история. 2018. № 2. С. 130—134.
 Обычный человек в необычное время: к 60-летию со дня рождения С. В. Ярова: сборник статей / Редакционная коллегия: В. А. Березина, А. И. Богомолов, А. Н. Чистиков. — СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-94380-318-5.

Ссылки 
 
 Повседневная жизнь блокадного Ленинграда  (интервью)
 «Они у меня в голове поселились и живут»  (интервью)

Историки России
Выпускники исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники Санкт-Петербургского института истории РАН
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Преподаватели Европейского университета в Санкт-Петербурге
Лауреаты премии «Просветитель»
Похороненные на Ковалёвском кладбище
Лауреаты Анциферовской премии